Weiten steht für:
 Weiten (Umformverfahren), ein Fertigungsverfahren nach DIN 8585

Weiten bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Weiten (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich

 Weiten (Mettlach), Ortsteil von Mettlach, Saarland
 Weiten (Eberhardzell) Ortsteil von Eberhardzell im Landkreis Biberach, Bayern
 ein Ort, heute Ortsteil Weiten-Gesäß von Michelstadt im Odenwaldkreis, Hessen

Weiten ist der Familienname von
 Emil Weiten (1907–1993), saarländischer Politiker

Siehe auch:
 Weite